El término lado puede hacer referencia a:

 Lado, concepto de geometría.
 Lado, territorio de Sudán.
 Uva lado, una variedad blanca de la región española de Galicia.

ella mueve la cadera va de lao a lao